Jihad steht für:

 Dschihad in englischer Schreibweise
 Jihad (Name), einen in muslimischen Ländern verbreiteten, männlichen Vornamen
 ein Pseudonym von G-Hot (* 1983), deutscher Rapper
 Abdulla Jihad (* 1964), maledivischer Politiker